Riano (Rome), een gemeente in de Italiaanse provincie Rome
Riano (Rocca Santa Maria), een plaats in de Italiaanse gemeente Rocca Santa Maria